Insano — это водяная горка, находящаяся в развлекательном водном комплексе «Beach Park» в городе Форталеза в Бразилии.

История 
Построена в 1989 году. Занесена в книгу рекордов Гиннесса как самая высокая в мире. Её высота достигает 41 метр (для сравнения это чуть выше чем 14-этажное здание), весь спуск вниз занимает порядка 4-5 секунд, при этом средняя достигаемая скорость езды на этой горке составляет порядка 105 км/ч.

Ограничения 
Единственные ограничения, из-за которых откажут в катании на горке — это заболевания сердца, беременность, избыточный вес или если ваш рост менее 140 см.

Ссылки 
 Самая высокая в мире водяная горка
 Insano
 Самые страшные водные горки мира.

Объекты Книги рекордов Гиннесса
Достопримечательности Бразилии